Edmondo Cirielli – politico italiano
 Legge ex Cirielli (Legge 5 dicembre 2005, n. 251) – legge della Repubblica Italiana in tema di diritto penale